

Bosnie-Herzégovine 
 Dera, un village de Bosnie-Herzégovine;

Asie 
 Dera, une langue papoue d'Indonésie ; 
 Dera, un terme sikh qui désigne un camp provisoire et étymologiquement sert de racine pour de nombreux noms de villes asiatiques.

Pakistan 
 Dera Ghazi Khan est une ville pakistanaise, et capitale du district de Dera Ghazi Khan, dans la province du Pendjab.
 Le district de Dera Ghazi Khan est une subdivision administrative du sud de la province du Pendjab au Pakistan.

Éthiopie 
Dera, un wereda de la région Amhara ;
Dera, un wereda de la région Oromia ;
Dera, une ville de la région Oromia.